Гариноайн ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тафалья. Занимает площадь 10,26 км². Население — 480 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 26 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Наварры